Kohány (szk. Kochanovce), 1948-tól Gálszécs része, Szlovákia
Berettyókohány (rom. Cohani), Románia, Partium, Bihar megye
Felsőkohány (1899-ig Kohanócz, szk. Kochanovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Homonnai járás
Kiskohány (szk. Kochanovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Bártfai járás
Vágkohány (szk. Kochanovce), Adamóckohanóc része, Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás

Lásd még: Adamóckohanóc